Doofheid 
 Dove (chocolade)
 Dove (cosmetica)

Personen met de achternaam Dove
 Arthur Dove, een Amerikaanse schilder
 Billie Dove, geboren als Lillian Bohny, een Amerikaans actrice
 Hamisi Amani-Dove, een Amerikaanse voetballer
 Jonathan Dove, een Brits componist
 Rita Dove, een Amerikaans dichteres, schrijfster en essayiste